Partito Democratico Liberale – partito politico lituano 
Partito Democratico Liberale (Partidul Democrat-Liberal) – partito politico rumeno

Pagine correlate 
Partito Liberaldemocratico